Джова́нни Бартолу́ччи (; 27 февраля 1984, Биббьена) — итальянский футболист, защитник.

Карьера 
Джованни Бартолуччи — воспитанник клуба «Фиорентина». В основном составе команды он дебютировал 10 июня 2001 года в матче с «Лацио», которую «фиалки» проиграли 0:3. Однако этот матч стал единственным для Бартолуччи в основе команды. В 2002 году он перешёл в «Ювентус», за который также сыграл лишь 1 матч, 17 марта с «Лацио» в Кубке Италии, где он вышел на поле за 7 минут до конца встречи.

Затем Бартолуччи играл на правах аренды в клубах «Кротоне», «Пиза» и «Торрес», за который провёл, в общей сложности, лишь 30 матчей. В 2006 году Бартолуччи перешёл в «Сиену», где вновь не играл. После чего вновь выступал по арендам, в клубах «Монца», «Пистойезе» и «Лекко».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на aclecco.it
 Профиль на figc.it 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Торрес»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Лекко»
Игроки ФК «Губбио»